Niemcy:
 Göhren – dzielnica gminy Tramm w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Göhren – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Göhren – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Zobacz też: 
 Göhren-Döhlen
 Göhren-Lebbin
 Malk Göhren